Big Lick bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Lick (North Carolina), im Stanly County
 Big Lick (Ohio), im Hancock County – nicht mehr existent
 Big Lick (Tennessee), im Cumberland County

Sonstiges:
 Big Lick Lake, See im Marquette County, Michigan